Příjmení Belluš nosí více významných osobností:

příjmení
 Edita Bellušová (* 1940) – slovenská a československá politička
 Emil Belluš (1899–1979) – slovenský architekt
 Martin Belluš (1911–1977) – slovenský lékař a chirurg, bratr Samuela Belluše, strýc Pavla Belluše
 Pavel Belluš (1930–2014) – slovenský fotbalový brankář a právník, synovec Martina Belluše a Samuela Belluše
 Samuel Belluš (1916–1998) – slovenský a československý politik, bratr Martina Belluše, strýc Pavla Belluše

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení